Willem I van Naaldwijk (voor.1299-1345)
 Willem II van Naaldwijk (1340-1395)
 Willem III van Naaldwijk (1397-1444)